A continuació hi ha els resultats de la temporada 2006/07 de la Primera Divisió Neerlandesa de futbol, Eredivisie:

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: PSV Eindhoven, 
 Classificació per a la Liga de Campions: AFC Ajax
 Copa UEFA: FC Groningen, Roda JC, SC Heerenveen, FC Twente Enschede
 Descensos: ADO Den Haag, RKC Waalwijk
 Ascensos: De Graafschap, VVV Venlo

Màxims golejadors 

2006-2007
Competicions futbolístiques del 2006
Competicions futbolístiques del 2007